Dolores Caballero puede referirse a:

 Dolores Caballero Barrigón, doctora en medicina y hematóloga española.
 Dolores Caballero Núñez, (1890-?) profesora, geógrafa y política española.